El término Reino de Francia (en francés: Royaume de France) puede hacer referencia a diferentes regímenes políticos en ese país:

al Reino de Francia, país de Europa Occidental entre 987 y 1792
 Reino de Francia en la Edad Media: Francia en la Edad Media ( a finales del ).
 Reino de Francia en la Edad Moderna: Francia en la Edad Moderna (finales del siglo  hasta el ).
 Reino de Francia durante la Revolución Francesa: Monarquía constitucional francesa (1791-1792).
 Reino de Francia en la Restauración: Restauración borbónica en Francia (1814-1830).
 Reino de Francia durante la Monarquía de Julio (1830-1848).